Austria:
 Hadersdorf-Weidlingau – dzielnica Wiednia
 Hadersdorf-Kammern – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land